Vayots Dzor (em língua arménia Վայոց Ձոր; ) é uma das dez províncias da Arménia, situada no sudeste do país, fazendo fronteira com o Azerbeijão a este e oeste. A sua capital é Yeghegnadzor.

Além da capital, em Vayots Dzor existem ainda duas outras cidades («comunidades urbanas»): Djermouk e Vayk, e 41 «comunidades rurais».

Geografia 
Esta marz tem uma área de 2308 km² e uma população de apenas 53230 habitantes (segundo o census de 2002), sendo a província com menor densidade populacional.

Fronteiras 
Vayots Dzor tem como vizinhas as marzer de:
 Ararate - noroeste
 Gegharkunik - norte
 Siunique - sudeste

História 
A província é rica em património histórico e arquitectónico, como os mosteiros de Noravank e de Tsakhats Kar e a fortaleza de Smbataberd. A cidade de Jermuk, uma das maiores atracções turísticas da Arménia durante a era soviética, também se localiza nesta província.

Galeria de imagens

Demografia

Referências

Ligações externas 
  Guia Turístico da Marz de Vayots Dzor

Províncias da Armênia